Source SDK, ou Source software development kit, est un kit de développement développé par Valve Software pour créer des niveaux sur Half-Life 2 et ses mods. Il peut aussi être utilisé pour créer un jeu à part entière basé sur le moteur Source.

Il permet de copier sur le disque dur des sources permettant de développer un mod soit à partir de Half-Life 2, soit Half-Life 2: Deathmatch, soit  sur une base réputée plus solide et maintenue régulièrement par Valve, ou bien à partir du code source uniquement. Les sources sont prévues pour être compilées avec le compilateur de Visual Studio .NET 2003 et liées par des fichiers .sln et .vcproj qui sont les formats natifs de Visual Studio. Une fois les sources compilées, un fichier client.dll et un fichier server.dll sont générés, qui seront ensuite chargés par n'importe quel exécutable hl2.exe, le plus adapté pour les développeurs de mods étant celui fourni avec le « source sdk base ». Les codeurs peuvent modifier les règles du jeu en profondeur, sans toutefois avoir accès aux mécanismes internes de Steam qui se place en surcouche en toutes circonstances et au moteur physique havok qui s'interface néanmoins par le biais d'entités via le fichier racine. Le SDK fournit une console qui permet de manipuler les entités en cours de jeu à la volée. Il est également livré avec un éditeur de cartes, le Valve Hammer Editor, qui permet de modeler les niveaux qui seront inclus dans le jeu ainsi que d'y intégrer des entités et des scripts. Il s'interface avec XSI Mod Tool, un logiciel conçu pour les moddeurs permettant de modeler et animer des éléments humains ou de décor puis de les importer dans le jeu.

Présentation 
Les principaux outils inclus dans SDK sont :
 Valve Hammer Editor
 Valve Model Viewer
 Valve FacePoser

Orange Box 
Peu de temps après la sortie de l'Orange Box, une version patchée du sdk a été mis en ligne par Valve, permettant à la fois de modder pour l'ancien jeu (épisode one) que pour les nouveaux. Cependant, un bug est présent, limitant son utilisation aux non détenteurs de l'Orange Box.

Notes et références 

Développement de jeux vidéo
Valve